Кульбабове вино — алкогольний напій.

Значення 
 «Кульбабове вино» — фантастичний твір Рея Бредбері.
 «Кульбабове вино» — короткометражний радянський художній фільм 1972 року.
 «Вино з кульбабок» — чотирьохсерійний телевізійний художній фільм 1997 року.